Jean-Baptiste Vaillant (1751-1837),  général français ;
 Jean-Baptiste Philibert Vaillant (1790-1872), maréchal et ministre français.